Limnocythere är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brady 1868. Limnocythere ingår i familjen Limnocytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Limnocythere